Успенский собор во Владимире — название двух православных храмов.

 Успенский собор — православный храм Русской православной церкви в российском городе Владимире.
 Успенский собор — православный храм Украинской православной церкви (Московского патриархата) в украинском городе Владимире.